

Dieren 
Wormen (dieren) - diverse groepen van ongewervelde dieren, niet noodzakelijkerwijs nauw verwant, gekenmerkt door een lange, relatief dunne lichaamsvorm.
Ook gewervelde dieren worden soms worm genoemd, zoals de hazelworm en soms ook slangen.
 De wormvormige larven van bepaalde keversoorten, vaak bekender en vraatzuchtiger (plaaginsecten) dan de volwassen exemplaren. Zo is houtworm de hout-etende larve van de gewone houtwormkever, en meelworm de vermolmd hout, maar ook tarwemeel etende larve van de meeltor. Glimwormen zijn een familie van keversoorten, waarvan de larve-achtige vrouwtjes geen vleugels ontwikkelen.

Personen 
Alfred Worm (1945-2007) - een Oostenrijks journalist, schrijver en hoogleraar
Anne-Marie Worm-de Moel (1950) - een Nederlands CDA-politica
Olaus Wormius - de gelatiniseerde naam van Ole Worm (1588-1655), een Deens arts en bioloog
Piet Worm (1909-1996) - een Nederlands kunstenaar
Rutger Worm (1986) - een Nederlands voetballer
Siri Worm (1992) - een Nederlands voetbalster

Overige 
Worm (rivier) (Duits: Wurm) - een zijtak van de rivier de Roer
Computerworm - een soort computervirus
Write once read many (WORM) - eenmalig beschrijfbare gegevensdrager
Stichting WORM - een Rotterdamse kunststichting
Stichting WORM als afkorting van Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht; zie Belangenverstrengeling
een type schroef dat gecombineerd wordt met een wormwiel
Wormen (Apeldoorn) - een voormalige buurtschap in Apeldoorn

Zie ook 
 Worms (doorverwijspagina)